Magnus Johansson – szwedzki hokeista, medalista mistrzostw świata, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
 Magnus Johansson – szwedzki piłkarz, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 1992